Khánh Hòa (An Giang)
 Khánh Hòa (Cà Mau)
 Khánh Hòa (provincie)
 Khánh Hòa (Sóc Trăng)
 Khánh Hòa (Ninh Bình)
 Khánh Hòa (Yên Bái)